Fudbalski Klub Željezničar är en fotbollsklubb från Sarajevo, Bosnien och Hercegovina. Den grundades 15 september 1921 av järnvägsarbetare, vilka därmed gav klubben dess namn (Željezničar betyder just Järnvägsarbetaren). Hemmamatcherna spelar man på Grbavica-stadion som har kapacitet för cirka 25 000 åskådare.

Klubben anses vara en av de bästa i Bosnien och Hercegovina. Före inbördeskriget i det forna Jugoslavien lyckades man bland annat vinna ligatiteln 1971/1972 och ta sig till semifinal i UEFA-cupen 1984/1985.

FK Željezničar är en del av SD Željezničar; i denna förening ingår bland annat en handbollsklubb och en basketklubb som båda går under samma namn.

FK Željezničar Sarajevo i europeiska cuper 

ž
ž
Sport i Sarajevo